Macro-Siouan, velika porodica sjevernoameričkih indijanskih jezika rasipana po velikom području sjevernoameričkih država, napose u SAD, te manjim enklavama u južnoj Kanadi. Porodice koje danas sačinjavaju Veliku porodicu Macro-Siouan prije su se vodile kao dio Velike porodice Hokan-Siouan, to su: Siouan (po kojoj dobiva ime) danas s 12 jezika ; Caddoan s 4 jezika (danas); Iroquoian danas od 8 jezika; i po jedan jezik porodice Uchean i Catawba.

Izvori

Vanjske poveznice 
Turtle Nations
Grupo Macro-Siouan
Siouan Macro-Phylum: Zisa 1970

 
Indijanski jezici
Jezici po abecedi:M
indijanska plemena